Люк Брейси (, род. ) — австралийский актёр, наиболее известный ролью Трея Палмера в австралийской мыльной опере «Домой и в путь», а также ролью Доусона в американской мелодраме «Лучшее во мне».

Карьера 
Брейси снимался в австралийском подростковом сериале «Танцевальная академия», а в 2011 году дебютировал в американском кинофильме «Монте-Карло» с Лейтон Мистер. 

В начале 2013 года он получил главную мужскую роль в американском сериале «Западная сторона» канала ABC, а также снялся в фильме «G.I. Joe: Бросок кобры 2». В 2014 году – исполнил роль Доусона в мелодраме «Лучшее во мне». 

В 2015 году Брейси можно было увидеть в фильме «На гребне волны», ремейке одноимённого фильма 1991 года, а в 2016 году - в оскароносном фильме «По соображениям совести» в роли рядового Смитти. 

В 2020 году состоялась премьера двух проектов, снятых при участии актера. На сервисе Hulu вышел мини-сериал «И повсюду тлеют пожары», в котором Брейси исполнил роль Джеймса Каплана, а на Netflix – рождественская мелодрама «Пара на праздники» с Брейси в роли Джексона. 

В 2022 году в российский прокат выйдет мелодрама «Настоящая любовь», в которой Брейси исполнил одну из главных ролей . Точная дата выхода пока неизвестна. Фильм является адаптацией одноименного романа писательницы Тейлор Дженкинс Рейд .

Фильмография 
 Домой и в путь (227 эпизодов, 2009—2010) — Трей Палмер
 Танцевальная академия (3 эпизода, 2010) — Аарон
 Монте-Карло (2011) — Райли
 G.I. Joe: Бросок кобры 2 (2013) — Командир кобры
 Западная сторона (2013) — Крис Карвер
 Человек ноября (2014) — Дэвид Мейсон
 Лучшее во мне (2014) — юный Доусон
 Где ты ночевал прошлой ночью? (2015) — Тайлер
 American Dream (2015) — Скотт
 Я, он, она (2015) — Брендан
 На гребне волны (2015) — Джонни Юта
 По соображениям совести (2016) — рядовой Смитти
 Опасность близко: Битва за Лонг Таун (2019)
 Киллер по вызову (2019) — Ред
 И повсюду тлеют пожары (2020) — Джейми Каплан
 Пара на праздники (2020) — Джексон
 Вайолет (2021) — Ред
 Настоящая любовь (2022) — Джесси
 Элвис (2022) — Джерри Шиллинг

Примечания

Ссылки